

Patronyme 
  (1846-1918), homme d'affaires espagnol  ;
 Josefa Menéndez (1890-1923) religieuse et mystique espagnole qui a vécu aussi à Poitiers ;
 Lyle et Erik Menéndez, deux frères qui ont assassiné leur père et leur mère en 1989
 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856 - 1912), un polygraphe et érudit espagnol ;
 Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574), un amiral et corsaire espagnol ;
 Ramón Menéndez Pidal, (1869-1968), philologue, historien et écrivain espagnol ;
 Ronaldo Menéndez (1970-), écrivain cubain ;
 Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882), homme politique et juriste espagnol ;
 Francisco Menéndez président du Salvador de 1885 à 1890.

Lac 
Le lac Menéndez, situé dans la province argentine de Chubut, en Patagonie.

Localité 
 Jesús Menéndez, une ville et une municipalité de Cuba

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique